World Masters kan verwijzen naar een van de volgende sporttoernooien:

 World Masters (darts)
 Masters (snooker)
 World Masters (snooker) - eenmalig snooker toernooi in 1991
 World Masters (golf)
 World Masters Games